Het provinciedistrict Zinnik, dat deel uitmaakt het gelijknamige arrondissement Zinnik in de Belgische provincie Henegouwen, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Edingen, Lessen en Zinnik.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Edingen omvat de gemeenten Edingen en Opzullik.
 Het kieskanton Lessen omvat enkel de gemeente Lessen.
 Het kieskanton Zinnik omvat de gemeenten Zinnik, 's-Gravenbrakel en Écaussinnes.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 4 van de 8 zetels van het kiesarrondissement Zinnik toegewezen.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Zinnik
 (*)1968: PWT (0,17%) / 1985: POS (0,33%) /  1987: POS (0,72%) /  
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Zinnik
Zinnik